Maiskij rajon  è un toponimo russo che indica
Majskij rajon nella Repubblica autonoma di Cabardino-Balcaria, nella Federazione Russa
Majskij rajon nella Regione di Pavlodar in Kazakistan

Pagine correlate 

Majskij